Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukamenak (Cikeusal), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sukamenak (Bantarujeg), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Sukamenak (Darmaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Sukamenak (Purbaratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukamenak (Sukaresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukamenak (Wanaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java